I62, I-62 ou I/62 peut faire référence à :
 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques d'après la classification internationale des maladies ;
 I-62, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/62 reliant Senec à Šoporňa.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres